Первенство ПФЛ 2017/2018 — 26-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после премьер-лиги и первенства ФНЛ. Соревнования проходили с 19 июля 2017 по 27 мая 2018 года. Победители каждой из групп ПФЛ получили право на выход в ФНЛ, но в силу разных обстоятельств только две из них вышли в ФНЛ. Часть команд, занявших последние места в каждой из групп, выбыли в Первенство России среди любительских футбольных клубов (на практике, если команда занимает последнее место, ей тем не менее предоставляется возможность выступить в Первенстве ПФЛ и на следующий сезон — в случае соответствия клуба требованиям лиги и при успешном прохождении лицензирования).

Участники

Москва и Московская область

Победители

Состав

«Запад» 

16 мая, победив «Псков-747» в матче 24-го тура (5:0), «Чертаново» обеспечил себе победу в зоне «Запад».

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры

«Центр» 

* Отказ от выхода в ФНЛ в связи с отказом в лицензии ФНЛ и переездом команды в Армению.
** «Зенит» снялся 24 марта 2018 года. Поскольку эта команда провела больше половины матчей, в оставшихся встречах первенства ей засчитываются технические поражения со счётом 0:3, а командам-соперницам присуждаются победы со счётом 3:0.

За 5 туров до окончания первенства «Арарат» обеспечил отрыв от «Рязани», сыгравшей вничью в своём матче, в 16 очков, в результате чего досрочно стал победителем зоны.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры

«Юг» 

В заключительном туре 27 мая «Афипс» сыграл вничью (0:0) с «Машуком-КМВ», а «Армавир» выиграл у «Краснодара-2» (3:0), благодаря чему «Армавир» занял 1-е место.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры 
 Артём Геворкян «Афипс» — 17 (4/5)
 Илья Белоус «Краснодар-2» — 15 (1/3)
 Александр Подбельцев «Афипс» — 13 (1/3)
 Сергей Мирошниченко «Армавир» — 12 (8)
 Семён Синявский «Армавир» — 11 (1/2)
 Владислав Руденко «Чайка» — 10 (0)
 Амур Калмыков «Афипс» — 10 (1/2)
 Амир Мохаммад «Легион Динамо» 10 (1/2)
 Ислам Тлупов «Спартак-Нальчик» — 9 (0)
 Максим Обозный «Чайка» — 9 (0)
 Александр Моргунов «Краснодар-2» — 9 (1)
 Юрий Дмитриенко «Биолог-Новокубанск» — 8 (0)
 Сергей Сердюков «Динамо» Ставрополь 8 (0)
 Олег Поляков «Армавир» — 8 (0)
 Давид Караев СКА Ростов-на-Дону — 8 (2)

«Урал-Приволжье» 

ФК «Динамо» Киров снялся перед началом сезона в связи с отсутствием источников финансирования.

16 мая после выигрыша в матче 24-го тура у «Сызрани-2003» (1:0) «Мордовия» обеспечила себе победу в зоне «Урал-Приволжье». Команда получила лицензию ФНЛ.

На стадионе «Мордовия Арена», открытом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, дважды обновлялся рекорд посещаемости ПФЛ. 4 мая на матче с «КАМАЗом» (0:1) присутствовали 22 834 зрителя, а 16 мая на матче с «Сызранью-2003» (1:0) — 41 057 зрителей.

Изменение лидера по ходу чемпионата

Лучшие бомбардиры

«Восток» 

«Сахалин» одержал победу в первенстве зоны «Восток», но отказался от выхода в первенство ФНЛ в связи с тем, что команда не оформила лицензию ФНЛ.

«Иртыш» Омск остался в ПФЛ в связи с тем, что команды-победители зон «Урал-Западная Сибирь», «Сибирь» и «Дальний Восток» ЛФЛ не прошли лицензирование ПФЛ.

Матч 10-го тура «Смена» — «Иртыш» (20 сентября, 0:1, результат аннулирован) был переигран 19 мая (2:0) из-за букмекерских ставок игроков «Смены».

Смена лидера по ходу первенства

Лучшие бомбардиры

Лауреаты сезона 
1 июня в Москве состоялись заседание Совета Профессиональной футбольной Лиги, Общее собрание Членов ПФЛ и торжественный вечер, на котором были подведены итоги спортивного сезона 2017—2018 годов.
 Лучшие игроки
 Группа «Запад» — Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)
 Группа «Центр» — Роман Павлюченко («Арарат» Москва)
 Группа «Юг» — Илья Белоус («Афипс» Афипский, «Краснодар-2»)
 Группа «Урал-Приволжье» — Руслан Мухаметшин («Мордовия» Саранск)
 Группа «Восток» — Богдан Карюкин («Динамо-Барнаул»)

 Лучшие бомбардиры
 Группа «Запад» — Антон Зиньковский («Чертаново» Москва)
 Группа «Центр» — Иван Сергеев («Строгино» Москва)
 Группа «Юг» — Артём Геворкян («Афипс» Афипский)
 Группа «Урал-Приволжье» — Сергей Игнатьев («Челябинск»)
 Группа «Восток» — Александр Гаглоев («Сахалин» Южно-Сахалинск)

 Лучшие тренеры
 Группа «Запад» — Игорь Осинькин («Чертаново» Москва)
 Группа «Центр» — Виктор Навоченко («Энергомаш» Белгород)
 Группа «Юг» — Александр Сторожук («Афипс» Афипский)
 Группа «Урал-Приволжье» — Марат Мустафин («Мордовия» Саранск)
 Группа «Восток» — Константин Дзуцев («Чита»)

 Лауреаты премии «За активность в реализации социальных акций»
 «Армавир»
 «Коломна»
 «Металлург» (Липецк)
 «Торпедо-Владимир»

 Лауреаты премии «За высокий уровень организации трансляций матчей»
 «Армавир»
 «Афипс» (Афипский)
 «Велес» (Москва)
 «Динамо-Санкт-Петербург-2»
 «Долгопрудный»
 «КАМАЗ» (Набережные Челны)
 «Краснодар-2»
 «Локомотив-Казанка» (Москва)
 «Луки-Энергия» (Великие Луки)
 «Оренбург-2»
 «Текстильщик» (Иваново)
 «Урал-2» (Екатеринбург)
 «Чертаново» (Москва)
 «Энергомаш» (Белгород)

Лауреатами учреждённой в 2015 году Профессиональной футбольной Лигой премии имени Дмитрия Пасынского «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола» стали издательский дом «Спорт-Экспресс», спортивная редакция информационного агентства России «ТАСС» и интернет-портал «Чемпионат».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации «ПФЛ» :
 Запад 
 Центр 
 Юг 
 Урал-Приволжье
 Восток 
 «Футбольная жизнь» — Информационный сайт о ПФЛ России
 Goleada.ru | Футбол России: ФНЛ, ПФЛ, ЛФЛ и регионы 
 Оnedivision — Футбол России: ФНЛ, ПФЛ

2017